Je suis … , означає я — … Починаючи з січня 2015 року, після багатомільйонної акції Je suis Charlie солідарності з розстріляними журналістами газети Charlie Hebdo, перетворився на вираз, який означає солідарність з жертвами тероризму, інколи — протест проти дій, які дехто вважає утиском свободи слова.
 Je suis Charlie (Я — Шарлі)
 Je suis Volnovakha (Я — Волноваха), міжнародні марші миру 18 січня 2015 року проти засудженого Радою Безпеки ООН теракту під Волновахою 13 січня
 Je suis Lugansk, Doneck, aeroport, … (Я — Луганськ, Донецьк, аеропорт, …) — інші лозунги проти війни в Україні
 Je suis Bogusław Paź, мем польських націоналістів на захист українофоба професора Богуслава Пажа

Примітки